Christiansburg puede referirse a varias poblaciones de Estados Unidos:

 Christiansburg (Ohio).
 Christiansburg (Virginia).